Наварете има више значења:

 Наварете (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Наварете (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Наварете (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Наварете (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Наварете (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Наварете (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику